Marlowe ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew W. Marlowe (* 1966), US-amerikanischer Drehbuchautor und Filmproduzent
 Christopher Marlowe (1564–1593), englischer Dichter, Dramatiker und Übersetzer 
 David H. Marlowe († 2014), US-amerikanischer Anthropologe
 Faye Marlowe (1926–2022), US-amerikanische Schauspielerin
 Gary Marlowe (* 1967), Komponist und Musikproduzent
 Hugh Marlowe (1911–1982), US-amerikanischer Schauspieler und Radiomoderator
 Julia Marlowe (1866–1950), US-amerikanische Schauspielerin
 June Marlowe (1903–1984), US-amerikanische Schauspielerin
 Nora Marlowe (1915–1977), US-amerikanische Schauspielerin
 Stephen Marlowe (eigentlich Milton Lesser, 1928–2008), US-amerikanischer Schriftsteller
 William Marlowe (1930–2003), britischer Film- und Theater-Schauspieler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Marlowe (Kentucky)
 Marlowe (West Virginia)

Sonstiges:
 Marlowe (Literaturpreis)
 Marlowe-Theorie
 Philip Marlowe, fiktiver Privatdetektiv
 der Spielfilm Marlowe (2007) von Rob Bowman
 der Spielfilm Marlowe (2022) von Neil Jordan

Siehe auch:
 Marlow (Begriffsklärung)
 Mahlow (Begriffsklärung)